Familia – insieme della servitù
Familia – album di Sophie Ellis-Bextor
Familia – album di Camila Cabello